Джайчи — ойконим:

 Джайчи — вариант названия исчезнувшего села Сусуз-Джайчи в Симферопольском районе Крыма.
 Джайчи — прежнее название исчезнувшего села Подгорное в Красногвардейском районе Крыма.
 Джайчи — вариант названия исчезнувшего села Боз-Джайчи в Первомайском районе Крыма.